Є́сипова () — жіноча форма російського прізвища Єсипов. Також прізвище Єсипов в родовому відмінку однини.

Відомі носії 
 Єсипова Анна Миколаївна — російська піаністка і музичний педагог.
 Єсипова Раїса Давидівна — російська актриса.